Giuseppe Miroglio – imprenditore italiano, fondatore dell'azienda Miroglio
 Giuseppe Miroglio – politico italiano

Pagine correlate 
Miroglio